У́лица Арсе́ния — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Арсения — улица в Иванове.
 Улица Арсения Степанова — улица в Твери.